Kim jest Samantha? (ang. Samantha Who?) – sitcom emitowany w amerykańskiej stacji ABC. W roli głównej Christina Applegate.

Fabuła 
30-letnia Samantha Newly (Christina Applegate) ulega wypadkowi i zapada w śpiączkę. Po wybudzeniu nie wie kim jest i niczego nie pamięta. Postanawia na nowo odkryć siebie. Szybko przekonuje się, że w "starym" życiu była złą osobą.

Obsada 
 Christina Applegate jako Samantha Newly
 Jennifer Esposito jako Andrea Belladonna
 Kevin Dunn jako Howard Newly
 Melissa McCarthy jako Dena
 Tim Russ jako Frank
 Barry Watson jako Todd Deepler
 Jean Smart jako Regina Newly

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 
  

Programy telewizji American Broadcasting Company
Amerykańskie telewizyjne seriale komediowe
Seriale telewizyjne emitowane od 2007
Seriale telewizyjne zakończone w 2009
Seriale wytwórni ABC Studios